Allure – aspetto fisico, portamento
Allure – rivista statunitense di moda
Allure – profumo della casa di moda Chanel
Allure of the Seas – grande nave da crociera
Allure – uno degli alias del DJ Tiësto
Allure – EP di Hyomin del 2019